Jean Scelles (1904-1996), militant associatif français
 Jeanne Scelles-Millie (1900-1993), une des premières femmes ingénieures architectes de France, épouse du précédent
 Fondation Jean-et-Jeanne-Scelles, dite fondation Scelles, que le couple a créée pour agir sur les causes et les conséquences de la prostitution en vue de sa disparition
 Régine Scelles (1958-2022), universitaire, psychologue et psychopathologue  française ;

Voir aussi
 Georges Scelle (1878-1963), juriste et professeur de droit français